Indianapolis 500 je bila tretja dirka Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 30. maja 1960.

Dirka

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960